Great Escarpment kan syfta på följande:
 Great Escarpment (södra Afrika), sträcker sig från Angola genom Namibia och Sydafrika till Moçambique och Zimbabwe.
 Serra do Mar, i Brasilien